Индо-пакистанский конфликт — вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, продолжающийся с момента получения ими независимости в 1947 году. Давний спор о принадлежности Кашмира является основной причиной конфликта между двумя государствами.

Причины 
Главной причиной конфликта является спор вокруг принадлежности региона Кашмир.

По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

История 
В ходе конфликта имели место три крупные войны:

 Первая индо-пакистанская война (Первая кашмирская война; 1947—1949)
 Вторая индо-пакистанская война (Вторая кашмирская война; 1965)
 Третья индо-пакистанская война (1971) — связана с войной за независимость Бангладеш

В 1984 году начался малоинтенсивный пограничный конфликт на леднике Сиачен, характерной особенностью которого было то, что основную часть потерь обе стороны несли не в результате действий противника, а от тяжёлых климатических условий. В 2003 году на Сиачене вступил в силу договор о прекращении огня.

В 1999 году Пакистаном была спровоцирована Каргильская война, однако в отличие от трёх предыдущих вооружённых конфликтов она не носила широкомасштабного характера. Пакистан официально отрицает участие своей регулярной армии в ней.

Индо-пакистанский конфликт в начале XXI века обострился тем, что оба государства имеют ядерное оружие и активно наращивают свою военную мощь. В период Холодной войны СССР так или иначе поддерживал обе воюющие стороны, более активно Индию, с которой у СССР было налажено давнее военно-техническое сотрудничество, в меньшей степени Пакистан, где велись программы развития предприятий пакистанской тяжёлой промышленности при участии советских инженеров и куда поставлялись советские танки, что вызывало закономерный протест индийской стороны. Активно поддерживала и поддерживает до сих пор Пакистан оружием и военной техникой КНР. Сегодня военные поставки в Пакистан осуществляют США, а поставки оружия в Индию осуществляет Россия, но при этом Пакистан проявляет повышенный интерес к возможному военно-техническому сотрудничеству с Россией, а США делают попытки вытеснить Россию с индийского рынка вооружений.

В феврале 2019 года произошла эскалация конфликта из-за совершенного 14 февраля в Джамму и Кашмир теракта, в результате которого погибли 45 сотрудников Сил центрального резерва полиции Индии. В ответ на нападение Индия нанесла авиаудар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (эта группировка взяла на себя ответственность за теракт) в городе Балакоте на подконтрольной Пакистану части Кашмира; в ответ пакистанская авиация провела бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии контроля в Кашмире. Индийские летчики преследовали пакистанские самолеты, произошёл воздушный бой (имеются потери — по одному самолёту с каждой стороны).

Попытки урегулирования 
Выступая в 2002 году перед студентами МГИМО, британский заместитель министра иностранных дел Майкл Джей указал, что Москва и Лондон тесно сотрудничают для предотвращения войны между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. «Мы должны продолжать работу в этом направлении», — подчеркнул он, а также выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину за его помощь в разрядке напряжённости между этими двумя странами.

1 марта 2019 года Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил о готовности страны принять предложение России, которая выступила с инициативой стать посредником в урегулировании конфликта с Индией.

См. также 
 Война в Афганистане (2001—2021)
 Индийско-пакистанская граница
 Индийско-пакистанские отношения

Примечания

Литература 
 Яковлев А. Ю. Индия: террор и антитеррор: монография. М., 2012. — С. 143—156. — 500 экз.